Новиљеро има више значења:

 Новиљеро (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Новиљеро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Новиљеро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Новиљеро (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Новиљеро (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Новиљеро (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Новиљеро (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Новиљеро (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику